Alexander 1. kan referere til:

 Alexander 1. af Makedonien, konge af Makedonien 495–450 f.Kr.
 Alexander 1. af Epirus (370 f.Kr.–331 f.Kr.), konge af Epirus omkring 342 f.Kr.
 Alexander 1. Balas af Seleukideriget, konge af Seleukideriget 152–145 f.Kr.
 Pave Alexander 1., pave fra 106 til 115
 Alexander 1. af Skotland (ca. 1078–1124), konge af Skotland
 Alexander 1. af Moldovien, voivod af Moldovien 1400–1432
 Alexander 1. af Georgien (1412–1442), konge af Georgien
 Alexander Jagiellon (1461–1506), storhertug af Litauen og konge af polen
 Alexander 1. af Parma (1545–1592), hertug af Parma
 Alexander 1. af Rusland (1801–1825), kejser af Rusland
 Alexander 1. af Bulgarien (1857–1893), fyrste af Bulgarien
 Alexander 1. af Serbien (1889–1903), konge af Serbien
 Alexander 1. af Grækenland (1917–1920), konge af Grækenland
 Alexander 1. af Jugoslavien (1929–1934), konge af Jugoslavien